Jméno a příjmení Zbyněk Novotný má více nositelů:

 Zbyněk Novotný (motocyklový závodník) (* 1949) – československý motocyklový závodník
 Zbyněk Novotný (malíř) (* 1950) – český malíř
 Zbyněk Novotný (* 1967) – český politik